Pultti kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pultti (klippor), Kymmenedalen, 
 Pultti (ö), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar